V lednu 2014 se konaly doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 80 – Zlín.

Ke dni 26. října 2013 zanikl mandát Tomiu Okamurovi v důsledku jeho zvolení poslancem Poslanecké sněmovny PČR.  11. listopadu 2013 vyhlásil prezident republiky Miloš Zeman pro tento senátní obvod doplňovací volby, a to první kolo na pátek 10. a sobotu 11. ledna 2014, druhé proběhlo v pátek 17. a sobotu 18. ledna 2014. Senátorem byl zvolen Patrik Kunčar z KDU-ČSL. Volební účast činila v prvním kole 23,33 %, ve druhém 16,36 %.

Kandidáti a výsledky 
O mandát se ucházelo devět kandidátů:

Odkazy

Reference

Související články 
 Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky
 Senátní obvod č. 80 – Zlín
 Seznam členů Senátu Parlamentu České republiky (2012–2014)

14
Volby v Česku 2014